Norrsken är polarsken, det vill säga ett atmosfäriskt ljusfenomen, som förekommer på norra halvklotet.

Norrsken kan även referera till:

 Norrsken (tidning), jultidning
 Norrsken (Goeksegh), singel av Jon Henrik Fjällgren

Se även 
 Norrskenet
 Norrsken Foundation, stiftelse grundad 2016